! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 133001–133100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 133101–133200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 133201–133300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 133301–133400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 133401–133500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 133501–133600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 133601–133700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 133701–133800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 133801–133900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 133901–134000 [ editare]

Lista planetelor minore (133001-134000)